Junta – władza wojskowa
 Junta – dawny organ władzy w Hiszpanii